Cross Internacional Juan Muguerza — международные соревнования по кроссу, которые проходят в Эльгойбаре (Испания). Соревнования названы в честь местного бегуна Хуана Мугуэрса, который погиб в 1937 году во время гражданской войны. Проводятся с 1943 года, обычно в середине января. До 1963 года в кроссе принимали участие только местные спортсмены, но с 1963 года они стали международными. В 2014 году длина трассы для мужчин составляла 10 796 метров, а для женщин 6624 метра. В последние десятилетия на дистанции доминируют африканские стайеры. Соревнования являются одними из самых престижных в Испании.

Победители

Национальная эра

Международная эра

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Международные соревнования по лёгкой атлетике в Испании
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1943 года